Подгру́ппа круче́ния — это подгруппа, образуемая множеством элементов конечного порядка в абелевой группе. Подгруппа кручения абелевой группы  обозначается . Подгруппой p-кручения  называется множество всех элементов, порядок которых суть некоторая степень p. Подгруппы кручения и p-кручения группы определены однозначно. Любая конечнопорождённая абелева группа может быть разложена в прямую сумму вида
 

где  — простые числа. . Компоненты  являются примарными. Существует и другое разложение подгруппы кручения: , где . Числа  также определены однозначно и называются инвариантными множителями группы.

См. также 
 Группа с кручением
 Кручение (алгебра)

Литература 
 

Теория групп